Arima − miasto w Trynidadzie i Tobago
 Arima − mityczny kraj, w którym żyli Tyfon i Echidna, lud Arimowie (Protoormianie ?) lub góry o tej samej nazwie. Poświadczony w Iliadzie [II 783] i przez Hezjoda [Theog. 304]. Różnie lokalizowany, przeważnie w Cylicji lub na końcu świata.
 ARIMA − autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej

Przypisy